Hannu Virta (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TPS Turku, il débute avec l'équipe première dans la SM-liiga en 1980. 
Il est choisi au deuxième tour, en trente-huitième position par les Sabres de Buffalo lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1981. Il part en Amérique du Nord en 1982. Il joue avec les Sabres dans la Ligue nationale de hockey jusqu'en 1986. Il remporte la SM-liiga 1989, 1990, 1991 et la Ligue européenne de hockey 1997avec le TPS. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1998 après une dernière saison en Suisse. Il devient ensuite entraîneur. Il remporte à plusieurs reprises le championnat national à ce poste.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1982 : remporte le Trophée Jarmo-Wasama.
 1987, 1989, 1990, 1991 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.

Ligue européenne de hockey 
1997 : nommé dans l'équipe type des médias.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1978-1979|| TPS Turku U18|| Fin-U18|| 22|| 1|| 9|| 10|| 6|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| TPS Turku Jr.|| Fin-Jr.|| 26|| 13|| 8|| 21|| 6|| 5|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 1980-1981|| TPS Turku Jr.|| Fin-Jr.|| 29|| 22|| 22|| 44|| 55|| 5|| || || || 
|-
| 1980-1981|| TPS Turku|| SM-liiga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1981-1982|| TPS Turku|| SM-liiga || 36|| 5|| 12|| 17|| 6|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 1981-1982|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1982-1983|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 74|| 13|| 24|| 37|| 18|| 10|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1983-1984|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 70|| 6|| 30|| 36|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1984-1985|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 51|| 1|| 23|| 24|| 16|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 47|| 5|| 23|| 28|| 16|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| TPS Turku|| SM-liiga || 41|| 13|| 30|| 43|| 20|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 1987-1988|| TPS Turku|| SM-liiga|| 44|| 10|| 28|| 38|| 20|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| TPS Turku|| SM-liiga|| 43|| 7|| 25|| 32|| 30|| 10|| 1|| 7|| 8|| 0
|-
| 1989-1990|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 7|| 19|| 26|| 14|| 9|| 0|| 6|| 6|| 10
|-
| 1990-1991|| TPS Turku|| SM-liiga|| 43|| 4|| 16|| 20|| 40|| 9|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 1991-1992|| TPS Turku|| SM-liiga|| 43|| 6|| 22|| 28|| 32|| 3|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 39|| 1|| 18|| 19|| 18|| 12|| 2|| 2|| 4|| 14
|-
| 1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 47|| 3|| 17|| 20|| 18|| 10|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 1994-1995|| Grasshopper || LNB|| 36|| 12|| 18|| 30|| 14|| 12|| 5|| 9|| 14|| 2
|-
| 1995-1996|| Grasshopper || LNB|| 35|| 12|| 26|| 38|| 10|| 10|| 1|| 6|| 7|| 6
|-
| 1996-1997|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 7|| 14|| 21|| 24|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 1997-1998|| ZSC Lions || LNA || 46|| 4|| 25|| 29|| 14|| || || || || 

| 245|| 25|| 101|| 126|| 66|| 17|| 1|| 3|| 4|| 6

Au niveau international 

| 1981 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 3|| 1|| 4|| 0|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1982 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 7|| 8|| 4|| || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1987 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 4|| 4|| 4|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1987 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 5|| 8|| 6|| +13|| align="left"| Cinquième place
|-
| 1991 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1994 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 2|| 1|| 3|| 2|| +1|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 4|| 5|| 6|| +16|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1995 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 8|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1996 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 6|| 6|| 4|| +8|| align="left"| Cinquième place
|-
| 1996 || align="left"| Coupe du monde || 4|| 1|| 0|| 1|| 6|| 0|| align="left"| Défaite en quart de finale
|-
| 1997 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| +1|| align="left"| Cinquième place

Références

Naissance en mars 1963
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio